Czaka (1787–1828) – wódz Zulusów
 Zulus Czaka – południowoafrykański serial o Czace